Шуштер:

 Шуштер — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан.
 Шуштер — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.
 Шуштер — один из мугамов и семи основных ладов в азербайджанской народной музыке.